Lake Aluma bezeichnet:
 Lake Aluma (Ort), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Oklahoma
 Lake Aluma (Stausee), ein Stausee im US-Bundesstaat Oklahoma